Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 29 dans le monde.

 Routes fédérales 29 et 29a en Allemagne
 U.S. Route 29 aux États-Unis
 Interstate 29 aux États-Unis
 California State Route 29 aux États-Unis 
 Route européenne 29
 Route départementale 29 dans les Hautes-Pyrénées, France
 Route magistrale 29 en Serbie
 Route principale 29 en Suisse
  dans certains pays